Ulica Świętojańska w Białymstoku
 Ulica Świętojańska w Gdańsku
 Ulica Świętojańska w Gdyni
 Ulica Świętojańska w Warszawie

Świętojańska